2 miejscowości w Polsce:
 Dziki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Dziki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Dziki – serial telewizyjny
 Dikiy (pol. Dziki) – rosyjski serial kryminalny
 dzikie zwierzę – przeciwieństwo zwierzęcia domowego

Zobacz też 
 Dziki Bór, Dzikie
 dzik (ujednoznacznienie)
 dzik – ssak z rodziny świniowatych
 Dzikość serca
 dzikość – pierwszy z trzech etapów rozwoju ludzkości według Lewisa Morgana
 dzicy mężowie – XV- i XVI-wieczny motyw dekoracyjny